Vernon Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in den Vereinigten Staaten:
 Vernon Creek (Pulcifer Creek) im Apache County, Arizona 
 Vernon Creek (Green River) im Henderson County, North Carolina 
 Vernon Creek (Budds Creek) im Montgomery County, Tennessee 
 Vernon Creek (Vernon) im Tooele County und im Juab County, Utah 

in Kanada:
 Vernon Creek (Nitinat River) in British Columbia 
 Vernon Creek (Okanagan Lake) in British Columbia 
 Vernon Creek (Bay of Fundy) in Nova Scotia